Михаи́л Карасёв:
 Карасёв, Михаил Дмитриевич (1923—2006) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Карасёв, Михаил Михайлович (1911—1984) — советский режиссёр.
 Карасёв, Михаил Фёдорович (1903—1980) — советский учёный, профессор.